Weiberg ist

ein Ortsname:
 Weiberg, Ortsteil der Stadt Büren, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Weiberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern

ein Familienname:
 Friedrich Weiberg (1870–1946), deutscher Verwaltungsbeamter und Bürgermeister
 Fritz Weiberg (1900–1977), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Heinrich Weiberg (1911–1984), deutscher Generalmajor des Ministeriums für Staatssicherheit